Kuźnik (Lubusz), een plaats in het Poolse district Międzyrzecki, woiwodschap Lubusz
 Kuźnik (Pommeren), een plaats in het Poolse district Słupski, woiwodschap Pommeren